Osoby o tym nazwisku:
 Ludwik Malendowicz – polski endokrynolog
 Paweł Malendowicz – polski naukowiec